in Maastricht:
 Boschpoort (Maastricht, poort), voormalige stadspoort van Maastricht
 Boschpoort (Maastricht, buurt), een buurt in Maastricht
 Station Maastricht Boschpoort, voormalig station in Maastricht
 Stadion De Boschpoort, voormalig voetbalstadion in Maastricht
 in Breda:
 Boschpoort (Breda), voormalige stadspoort van Breda
 Penitentiaire Inrichting De Boschpoort, officiële naam van de Koepelgevangenis in Breda
 Boschpoort (Maaseik), voormalige stadspoort van Maaseik